Ciocănești, comune del distretto di Călărași
 Ciocănești, comune del distretto di Dâmbovița
 Ciocănești, comune del distretto di Suceava